Cordia (planten), een geslacht van planten uit de ruwbladigenfamilie
Cordia (dieren), een geslacht van cicaden